Рётельштайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац.  Население составляет 235 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 7,0 км². Официальный код  —  60636.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнц-Йохан Глёсль (WLR) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 Партия WLR занимает 7 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Штирии